Нижче наведена дискографія лейблу звукозапису Chief Records (США). Створений Мелом Лондоном у 1957 році в Чикаго. Мав дочірні лейбли Profile (1960—1961) і Age (1961—1964). Chief був закритий у 1961 році через фінансові проблеми.

Усього на Chief (1957—1960) було випущено близько 40 записів (серія 7000). Лейбл Profile випустив 15 записів (серія 4000), а на Age — 25 (серія 29100).

Пісня «Messin' with the Kid» (1960) Джуніора Веллса була включена до Зали слави блюзу в категорії «Класичний блюзовий запис».

Дискографія

Chief Records

Profile Records

Age Records

Нагороди 
Зала слави блюзу

Посилання 
 Дискографія Chief Records  
 

Chief Records